Mīr Bachah Kōṯ kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Mīr Bachah Kōṯ (distriktshuvudort), Kabul, 
 Mīr Bachah Kōṯ (distrikt), Kabul, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar